Ахштеттен (, ) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Биберах. Население составляет 4175 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,38 км². Официальный код — 08 4 26 001.

Община подразделяется на четыре сельских округа.

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга